Шемет — фамилия.

Известные носители:

 Шемет, Александр (1800—1835) — польский востоковед.
 Шемет, Владимир Михайлович (1873—1933) — украинский общественно-политический деятель.
 Шемет, Николай Михайлович (1882—1917) — украинский общественно-политический деятель.
 Шемет, Николай-Казимир — польский исторический стихотворец XVII столетия.
 Шемет, Сергей Михайлович (1875—1957) — украинский общественный и политический деятель.

См. также 
 Шеметы — шляхетский род герба «Лебедь» в Великом княжестве Литовском.
 Шеметы (хутор)